Яроповичі:
 Яроповичі — село в Житомирській області (Україна)
 Яроповичі — зупинний пункт Південно-Західної залізниці